Hirschthal kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Hirschthal, Aargau, ort och kommun i kantonen Aargau,

Tyskland 

 Hirschthal, Rheinland-Pfalz – kommun i Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz,